Just Cause Y'all Waited 2 — пятый студийный альбом американского рэпера Lil Durk. Он был выпущен 8 мая 2020 под лейблами Alamo и Geffen Records. Это сиквел его микстейпа 2018 года Just Cause Y'all Waited. На альбоме присутствуют гостевые участия от G Herbo, Gunna, Lil Baby и Polo G. 26 июня 2020 вышла делюкс-версия альбома.

Коммерческий успех 
Just Cause Y'all Waited 2 дебютировал под номером 5 в чарте US Billboard 200, получив 57000 единиц, эквивалентных альбому (включая 3000 физических копий) в первую неделю. Это второй альбом Lil Durk, который дебютировал под номером пять. За неделю альбом собрал 74.67 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы 2020 года
Альбомы-сиквелы
Альбомы Lil Durk